

Geografia
 Sarra – denominazione in latino del fiume Saar

Persone 
 Federica Di Sarra (1990) – tennista italiana
 Manlio Sarra (1909-1986) – pittore italiano
 Ovidio Sarra (1923-1980) – musicista italiano
 Raffaele Sarra (1861-1938) – medico e storico italiano
 Sergio Sarra (1961) – artista ed ex cestista italiano